La Coupe Intertoto 1999 est la cinquième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 1999. 

La compétition est remportée par le Montpellier HSC, la Juventus et West Ham United qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 1999-2000.

Premier tour 

* Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** Qualification obtenue après une séance de Tirs au but au match retour

Deuxième tour 

* Qualification obtenue après une séance de Tirs au but au match retour

Troisième tour 

* Juventus, West Ham, Hambourg, Rostov, Rennes et Metz qualifiés grâce aux buts marqués à l'extérieur.
** prolongations au match retour.

Demi-finales

Finales 

* Montpellier vainqueur aux tirs au but.

Voir aussi 

 Ligue des Champions 1999-2000
 Coupe UEFA 1999-2000

Coupe Intertoto
Football en 1999